

Шаркан — річка в Удмуртії, ліва притока Вотки
 Шаркан — село, Оханський район, Пермський край
 Шаркан — село, Шарканський район, Удмуртія

Шаркан — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край.